Lexington (Geórgia), cidade da Geórgia;
Lexington (Kentucky), cidade do Kentucky;
Lexington (Massachusetts), cidade de Massachusetts;
Lexington (Missouri), cidade do Missouri;
Lexington (Ohio), cidade de Ohio;
Lexington (Virgínia), cidade da Virgínia;
Lexington (Carolina do Norte), cidade da Carolina do Norte;
USS Lexington, porta-aviões norte-americano da II Guerra Mundial

Desambiguação